P87 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 87, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament